Bohumilice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Bohumilice, Gemeinde im Okres Prachatice
 Bohumilice, Ortsteil von Klobouky u Brna, Okres Břeclav
 Bohumilice, Ortsteil von Kožlí, Okres Havlíčkův Brod
 Bohumilice, Ortslage im Stadtteil Oblekovice von Znojmo, Okres Znojmo